La corne de gazelle ( et en amazighe : ⴰⵡⵔⵣ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ, signifiant ) est une pâtisserie du Maroc en forme de petits croissants dont le cœur moelleux contient de la pâte d'amande, de la cannelle et de l'eau de fleur d'oranger.

La transcription « corne de gazelle » semble être une adaptation française du terme arabe, le ghazal étant la gazelle en français.

Les cornes de gazelle sont souvent servies en accompagnement lors du rituel du thé à la menthe.

Elles sont préparées à base de pâte d'amande enrobée de fine pâte sablée parfumée à l'eau de fleur d'oranger.

Il existe une variante typique de cette pâtisserie, originaire de la ville de Rabat et qui s'appelle kâab mfendine. Elle est recouverte de sucre en poudre au lieu d'être roulée dans la pâte fine.

Notes et références 

Pâtisserie marocaine